est une expression anglaise signifiant « le dernier navire ». Elle peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , comédie musicale de  produite en 2014 ;
 The Last Ship, roman de  publié en 1988 ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur , basée sur le roman.